МО "Малоозёрный" (проекты 839, 839А, 839А-03, 873, 873А) — серия одновинтовых пассажирских речных теплоходов с однодечной надстройкой, предназначенных для перевозок на внутригородских, пригородных и транзитных линиях малой и средней протяжённости, а также в качестве служебных разъездных судов для теплотехнических партий.

Строились с 1957 года на Московском судостроительном судоремонтном заводе, Невском судостроительном судоремонтном завод в Шлиссельбурге, Херсонском судоремонтно-судостроительном заводе им. Коминтерна.

Суда строились сравнительно большими сериями, и многие из них продолжают эксплуатироваться в настоящее время. Некоторые из них были переоборудованы в прогулочные суда повышенной комфортности.

Основные характеристики:
 длина: 29,54 м
 ширина: 5,2 м
 высота надводная: 6,04 м
 осадка: 1,09 м (средняя в порожнем), 1,21 м (при средней загрузке)
 пассажировместимость: 138 человек
 скорость: 20 км/ч
 двигатель: 6ЧНСП 18/22 (150 л. с.)
 класс регистра: О

Ссылки 

 Речной пассажирский теплоход типа «МО» проекта 839 на сайте Инженерного центра судостроения
 МО (839, 839А, 839А-03, 873, 873А)
 База данных по теплоходам типа МО

Речные суда
Теплоходы